ТР — многозначная аббревиатура:

 Технические рекомендации
 Технический регламент
 Троичный разряд
 Турецкая Республика
 Труба разведчика
 тысяча рублей (иногда записывается как т.р., или просто тр) - сокращение, было популярно до деноминации 1998 года в России.